Polzing bezeichnet

 Polzing (Bockhorn), Ortsteil der Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding, Bayern
 Polzing (Gemeinde Geboltskirchen), Ortschaft von Geboltskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Burg Polzing, abgegangene Niederungsanlage auf dem Gemeindegebiet Geboltskirchen im Bezirk Grieskirchen von Oberösterreich